La prénasalisation de consonne occlusive ou de consonne fricative est un phénomène phonétique qui modifie une consonne en la précédant d'une consonne nasale tout en créant une seule consonne phonologique.

Répartition 
La prénasalisation est particulièrement fréquente dans les langues bantoues, les langues océaniennes, les langues oto-mangues et dans certaines familles de langues asiatiques comme les langues hmong.

Caractéristiques 

Remarque :  est parfois retranscrit  (avec une ligature tirant),  (avec une ligature des deux symboles) ou . Comme ces consonnes contiennent deux articulations liées, , comme pour les affriquées ou pour la liaison  (parfois aussi prononcée comme une prénasale en fonction de l’accent régional du locuteur).

Certaines langues comme le ngbandi et le mangbetu utilisent la prénasalisation avec des consonnes combinant déjà des points d’articulation, comme la consonne  dans andi et maetu. Le volow possède une consonne labiovélaire prénasalisée et arrondie .

Exemples

Notes et références 

Phonétique articulatoire
Phonétique des consonnes
Nez